Список лучших альбомов США 2005 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2005 год.

История 
Лучшим альбомом года стал The Massacre рэпера 50 Cent, который сразу дебютировал на первом месте в Billboard 200, разошедшись тиражом более 1,1 млн копий в первую неделю.
 Среди лучших оказался альбом Breakaway Келли Кларксон, который продержался в лучшей 20-ке больше года (61 неделю) и 104 недели пробыл в Billboard 200. В декабре 2006 альбом стал 6 раз платиновым, так как был выпущен тиражом более 6 миллионов копий в США и 11 миллионов копий по всем миру.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2005 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2005 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов № 1 2005 года (Billboard)
 Список рок-хитов № 1 2005 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2005 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2005 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)